Ха́лид Яси́н (, , также известный кaк Абу Мухаммад () и Абу Мухаммад Халид Ясин ()) — известный исламский проповедник. Ясин часто ездит по миру(побывал в более 80 стран), чтобы распространить свою веру. На сегодняшний момент проживает в Манчестере, Великобритания.

Биография 
Родился в 1946 году в Нью Йорке в христианской семье. В 1965 году Халид Ясин принял ислам. . Получал знания в таких науках как: фикх, акида, судейство и изучения Корана, также изучал историю ислама и арабский язык. Последние 35 лет Халид Ясин работал над тем, чтобы исправить неправильное понимание на Западе об исламе и мусульманах.

Лекции и деятельность 
. Также он обучил сотни студентов приезжавших из Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Австралии, Африки, Европы, Америки и Канады на учёбу в учрежденный им же фонд «Цель жизни» методу техники проповедования и ознакомления с религией Ислам.

Основной целью жизни Халида Ясина является оживление религии ислам в мире и побуждение мусульман жить в соответствии со своей религией. Организации в которых Халид Ясин является учредителем и директором: исламское телевидение «Траст» (Великобритания), фонд «Цель жизни» (США), исламское новостное агентство «Америка», телевидение «Цель» (Дубай), фонд «Ислам и Америка» (США).

Примечания

Ссылки 
 Аудио и Видео лекции Халида Ясина

Персоналии по алфавиту
Исламские проповедники